House House — независимый разработчик видеоигр из Мельбурна, Австралия. Известны своими видеоиграми Push Me Pull You (2016) и Untitled Goose Game (2019). В состав инди-студии входят четыре человека: Нико Диссельдорп, Майкл Макмастер, Джейк Страссер и Стюарт Гиллеспи-Кук.

Первая видеоигра, Push Me Pull You, вышла для Playstation 4 3 мая 2016 года, для ПК - 15 июля 2016 года. В 2017 году трейлер второй игры, Untitled Goose Game, стал вирусным и вследствие чего привёл к подписанию издательского соглашения с Panic Inc. Untitled Goose Game вышла 20 сентября 2019 года для Nintendo Switch, Microsoft Windows и macOS. Версии для Playstation 4 и Xbox One вышли 17 декабря 2019 года. Untitled Goose Game стала коммерчески успешна, возглавив чарты загрузок для Nintendo Switch в Австралии, США и Великобритании.

Список видеоигр

Примечания